Докудово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Докудово — агрогородок в Крупском районе Минской области.
 Докудово 1 и Докудово 2 — деревни в Лидском районе Гродненской области.

Россия 
 Докудово — деревня в Починковском районе Смоленской области.